Iocaste (maan)
 Iocaste (mythologie)